Мостовский район:

 Мостовский район — район в Гродненской области Белоруссии
 Мостовский район — район в Краснодарском крае России
 Мостовской район — район Челябинской и Курганской областей России, существовавший в 1935—1963 годах
 Мостовский район — район Одесской и Николаевской областей Украины, существовавший в 1935—1959 годах